kler – ogół duchownych Kościoła
 Kler – polski film fabularny z 2018 roku w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego
 Kler – polska sieć handlowa